Проект МКULTRA (, также известен как МК-ULTRA) — кодовое название секретной программы американского ЦРУ, имевшей целью поиск и изучение средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах, в частности с помощью использования психотропных химических веществ (оказывающих воздействие на сознание человека).

Описание 

По имеющимся сведениям, программа существовала с начала 1950-х годов и, по крайней мере, до конца 1960-х годов, а по ряду косвенных признаков продолжалась и позже. ЦРУ намеренно уничтожило ключевые документы программы MKULTRA в 1973 году, что значительно затруднило расследование её деятельности Конгрессом США в 1975 году.

В Монреале, в Мемориальном институте Аллана при Университете Макгилла психиатр Дональд Камерон проводил эксперименты, применяя различные химические средства (вещества нервно-паралитического действия, ЛСД и психотропные препараты) и электросудорожную терапию (электрошок).

Участникам экспериментов непрерывно в течение нескольких месяцев вводили химические средства или вводили их электрическими разрядами в коматозное состояние и при этом заставляли прослушивать записанные на магнитофонную ленту и многократно воспроизводимые звуки или простые повторяющиеся команды. Целью данных экспериментов была разработка методов стирания памяти и полной переделки личности.

Эксперименты обычно проводились на людях, обратившихся в психиатрическую клинику Мемориального института Аллана с незначительными проблемами, такими как неврозы, тревоги или послеродовая депрессия. Впоследствии политический скандал, вызванный результатами парламентского расследования MK-ULTRA, повлиял на принятие значительно более строгих законов, обеспечивающих получение «информированного согласия» () в любых экспериментах над людьми.

В 1987 году стало известно, что в ходе экспериментов был убит по крайней мере один из испытуемых, Гарольд Блауэр (8 января 1953 года). Он обратился в Нью-Йоркский психиатрический институт из-за депрессии после развода, ему не сообщали о проведении над ним засекреченных экспериментов по исследованию токсичности ряда засекреченных препаратов. Он был убит пятой инъекцией в серии с увеличивавшейся дозировкой, после ряда его жалоб и отказа от продолжения лечения, путём введения 450 мг MDA (EA 1298) внутривенно. На протяжении более чем 20 лет представители федеральной власти и властей штата и армии путём заговора скрывали истинную причину смерти, подделав медицинские документы и скрыв факт проведения армейского эксперимента от лечащего врача, родственников и юристов.

Масштаб программы 
Масштаб MKULTRA можно оценить из того факта, что бюджет программы в 1953 году составлял 6 % общего бюджета ЦРУ, при этом средств мониторинга и контроля расходов не предусматривалось.

Объём исследований и экспериментов также может быть оценён из фактов о том, что в них принимало участие 44 учебных и исследовательских учреждений (университеты и колледжи), 15 научно-исследовательских, химических и фармацевтических компаний, 12 госпиталей и клиник и 3 тюремных заведения.

Состав программы 

Сохранившиеся документы ЦРУ указывают на то, что программа ставила целью исследование воздействия «химических, биологических и радиологических» методов на сознание. В частности, изучались такие темы, как:
 расстройство памяти
 дискредитация человека его поведением
 изменение сексуальных привычек
 методы выпытывания информации
 внушаемость
 создание у человека чувства зависимости

В качестве одного из ответвлений проектов «МК Ультра» и «Артишок», нацеленных на разрушение личности агентов, некоторые источники называют проект «Монарх» ().

В популярной культуре

Музыка 

 «MK Ultra» — седьмая песня альбома «The Resistance» британской рок-группы Muse.

Кино 

 МК-Ультра фигурирует в сюжете фильма Solver 2017 года.
 Американский фильм MK Ultra 2022 года.

Телевидение 

 Мини-сериал CBC 1998 года «Спящая комната» инсценирует эксперименты по «промыванию мозгов», финансируемые МК-Ультра, которые проводились на канадских психически больных в 1950-х и 60-х годах, и их последующие попытки подать в суд на ЦРУ.
 Во 2 сезоне, 19 серии сериала «Кости», «Астронавт в кратере», Джек Ходжинс упоминает, что Фрэнк Олсон был невольным участником и покончил жизнь самоубийством, но эксгумация 45 лет спустя доказала, что он был убит.
 «Уормвуд» — американский шестисерийный документальный мини-сериал 2017 года, снятый Эрролом Моррисом и выпущенный на Netflix. Сериал основан на жизни учёного Фрэнка Олсона и его участии в проекте МК-Ультра.
 В сериале «Очень странные дела» имеется несколько вымышленных персонажей, связанных с проектом МК-Ультра, таких как Одиннадцать, Кали и Генри Крил.

Видеоигры 

 В Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops Cold War представлены персонажи, прошедшие программу МК-Ультра, в первую очередь Алекс Мэйсон и Белл.
 Сюжет серии survival horror игр Outlast построен на основе реальной истории МК-Ультра.
 В Manhunt 2 разработанной Rockstar Games, МК-Ультра часто упоминается и на неё ссылаются многие части сюжетной линии.

См. также 
 Токсикологическая лаборатория НКВД

Примечания

Литература 

  . — Henry Holt and Co., 2019. — 368 p.

Ссылки 

 Проект «МК Ультра» / «MK-ULTRA»
 Entire Four (4) CD-ROM set of CIA / MKUltra Declassified documents released by the Central Intelligence Agency (CIA), image format, The Black Vault
 List of MKULTRA Unclassified Documents including subprojects
 MK Ultra Project

Центральное разведывательное управление
Управление сознанием
Эксперименты над людьми
ЛСД